Підручник з української літератури: історія і теорія — монографія, автор В.В.Оліфіренко. 

У монографії висвітлюються етапи становлення підручника з української літератури та його теоретичні основи від доби інтегрованої філологічної науки словесності  (XI-XVIII століття) до початок XXI століття. 

Дослідження проводиться на широкому історичному тлі розвитку української освіти і різноманітних прикладах підручникотворення як в Україні, так і в західній і східній українській діаспорі. Використано архівні та інші джерела, заборонені або недоступні для дослідників у попередні десятиліття. 

Видання пропонується для вчителів, студентів і дослідників історії вітчизняної навчальної книжки.

Література

 Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: історія і теорія. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. - 324 с.

Книги
Навчальні видання
Навчальні видання для української діаспори